Галела — один из западнопапуасских языков, распространён на севере острова Хальмахера, в провинции Северное Малуку (Индонезия), на побережье залива Галела, а также на нескольких мелких близлежащих островках (Гунаге, Моари, Мандиоли, Лабутиа и др.).
По данным Ethnologue, количество носителей данной группы языков составляло примерно 79 000 чел. в 1990 году.

Диалекты 
В составе данного языка выделяются четыре диалекта — кадаи, кадина, моротаи и сопи.

Письменность 
Язык галела использует латинскую графику на письме.

Современный алфавит 
Современная версия азбуки построена на основе индонезийского алфавита и имеет следующий вид.

Старые версии алфавита 
Существовали также несколько старых версий алфавита.

Версия 1891 года.

 Дифтонги передаются на письме таким способом: au, oe, ai, ei, oi, ui, oei, ieu.

Версия 1895 года.

 Дифтонги передаются на письме следующим способом: ai, au, ei, oi, öi, uï, iu.

См. также 
 Языки Индонезии

Примечания 

Языки Индонезии
Папуасские языки